043  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Asiago, in provincia di Vicenza, venne fondato dall'Università di Padova nel 1942.